Книга Евы:

 Книга Евы (роман) — роман канадской писательницы Констанс Бересфорд-Хау, опубликованный впервые в 1973 году в США.
 «» — роман шведской писательницы Марианны Фредрикссон.
 Книга Евы (фильм) — фильм 2002 года с участием Клэр Блум и Даниэля Лавуа, по одноименному роману канадской писательницы Констанс Бересфорд-Хау.